Luis Perdomo (baseball, 1984) : lanceur dominicain de baseball ;
 Luis Perdomo (baseball, 1993) : lanceur dominicain de baseball.